El san jacobo es un plato tradicional consistente en una loncha de jamón, pudiendo ser jamón de York (el más habitual) o jamón serrano, alrededor de una loncha de queso, en su origen gruyère, y rebozada con pan rallado y huevo, que se fríe luego en aceite. Es una variante del cordon bleu (cordón azul en francés), plato de origen suizo que se extendió hacia el sur, consistente un escalope de ternera empanado, enrollado alrededor de una loncha de jamón y una de queso. Este plato se popularizó al sur de España al principio del , su origen se remonta a la iglesia Parroquial de Santiago Apóstol en Castilleja de la Cuesta (Sevilla), donde los párrocos solían elaborar este plato para dicho municipio.

Su nombre hace referencia a Santiago-Jacobo-Yago, patrono de la ciudad de Basilea (Suiza), y a la peregrinación por parte de cristianos hasta su supuesta tumba en Santiago de Compostela (La Coruña) España, Camino de Santiago. Se trataba de un tipo de plato a base de filete de ternera sólo apto para el consumo por parte de los cristianos, al contener jamón, prohibido para los judíos en el Levítico y también para los musulmanes en el Corán,  y queso. El Levítico también indica que no se cocinará el ternero en la leche que le amamantó, por lo que los más estrictos seguidores del judaísmo ni siquiera pueden tomar carne y leche (o derivados como el queso) en la misma comida.

También se puede cubrir, antes del empanado, con una capa de bechamel (villeroy).

Véase también 
 Wiener schnitzel
 Cachopo

Platos con jamón
Platos de queso